Il World Baseball Classic 2009 è stata la seconda edizione di una competizione internazionale di baseball organizzata dalla Major League Baseball e dalla IBAF (International Baseball Federation).
La competizione si è giocata nel mese di marzo, durante lo spring-training dei campionati delle nazioni partecipanti le quali, come nell'edizione del 2006, sono 16, compresa l'Italia. È stato vinto dalla nazionale giapponese guidato da Tatsunori Hara, che ha sconfitto in finale la rappresentativa Corea del Sud.

Gli stadi
In questa edizione gli incontri si sono disputati in ben sette stadi di cinque differenti nazioni: Stati Uniti, Canada, Messico, Porto Rico e Giappone.

Formula 
Così come nella precedente edizione, le 16 nazioni partecipanti sono state suddivise in quattro gironi. A differenza del 2006, però, le squadre si sono affrontate in una sorta di round-robin ad eliminazione diretta, in cui comunque sono state garantite almeno due partite per nazione: se almeno una delle due gare non viene vinta, la squadra viene eliminata direttamente e non potrà accedere al turno successivo.
Le partite del primo turno si sono giocate in Giappone, Messico e Stati Uniti.
Successivamente al primo turno le partite si sono disputate esclusivamente sul suolo americano. Le prime due squadre di ogni girone si sono poi affrontate in maniera incrociata (la prima di un girone affronterà la seconda di un altro) in una sorta di torneo suddiviso in due gruppi: gruppo 1 e gruppo 2. Le prime due classificate di ciascun gruppo si sono poi affrontate nelle semifinali, dalle quali sono emerse le due qualificate alla finale del 12 marzo 2009 PST al Dodger Stadium, dei Los Angeles Dogers.

Prima fase

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Seconda fase
Nella seconda fase accedono le prime due classificate di ciascun girone, suddivise in due gruppi.

Gruppo 1

Gruppo 2

Semifinale e finale

Classifica finale

World Baseball Classic in TV 
La visione del torneo Negli Stati Uniti è stata garantita dalla ESPN e dalla MLB-TV, mentre a livello internazionale la diffusione ha raggiunto 167 paesi tra cui l'Italia, dove la visione è stata promossa dall'emittente NASN nel canale 213 di Sky.

Note

Voci correlate 
Campionato mondiale di baseball
Campionati europei di baseball

Altri progetti

Collegamenti esterni